

Nom de famille 

 Gerd Lüdemann (1946-2021), théologien allemand ;
 Mirko Lüdemann (1973), patineur allemand.

Autres 
 Z 18 Hans Lüdemann, bateau.